Pirita puede hacer referencia a:

Mineralogía
 Pirita es un mineral del grupo de los sulfuros (FeS2).

Geografía

Pirita, distrito de Tallin;
Pirita, barrio perteneciente al distrito de Pirita;
Río Pirita.

Pîrîta, municipio del distrito de Dubăsari.